Араша:

 Араша — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Араша — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.